Shibahara ist der Familienname folgender Personen:

 Ena Shibahara (* 1998), japanische Tennisspielerin
 Makoto Shibahara (* 1992), japanischer Fußballspieler